Eerste klasse (1975/1976) była 73. edycją najwyższej piłkarskiej klasy rozgrywkowej w Belgii. W rozgrywkach brało udział 19 zespołów. Tytułu nie obroniła drużyna RWD Molenbeek. Nowym mistrzem Belgii został zespół Club Brugge.

Tabela końcowa

Zobacz też 
 Eerste klasse

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 

1975 w piłce nożnej
1976 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Belgii